Forever and Ever (David Choi), een album van David Choi uit 2011
 Forever and Ever (Dune), een album van Dune uit 1998
 Forever and Ever (film), een Hongkongse film uit 1977, geregisseerd door John Law
 Forever and Ever (Slik), een nummer van Slik uit 1976
 Forever and Ever (album van Demis Roussos), een album van Demis Roussos uit 1973
 Forever and Ever (nummer van Demis Roussos), een nummer op dat album
 Forever and Ever (Perry Como), een single van Perry Como uit 1949
 Forever and Ever (Russ Morgan), een nummer van Russ Morgan uit 1949
 Forever and Ever (Dinah Shore), een nummer van Dinah Shore uit 1949
 Forever and Ever (Margaret Whiting), een nummer van Margaret Whiting uit 1949